Abisares steht für:
 Abisares (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Abisares (Raja) (auch Abhisara; † 325 v. Chr.), indischer Raja aus Kaschmir